Сергей Петрович Ловцов ( — не позже 1917) — генерал-лейтенант Российской императорской армии. Участник Первой мировой войны. В 1908—1914 годах был начальником штаба 1-го армейского корпуса.

Биография 

Сергей Михайлович Ловцов родился  года, по вероисповеданию был православным. В 1878 году окончил 1-ю Московскую военную гимназию, после чего, 26 августа 1878 года поступил на службу в Российскую императорскую армию. В 1880 году окончил 3-е военное Александровское училище, из которого был распределен во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду в чине подпоручика со старшинством с 8 августа 1880 года. В прапорщики артиллерии был произведён со старшинством с 24 июля 1882 года, в подпоручики — со старшинством с 29 ноября 1882 года, в поручики — со старшинством с 8 августа 1885 года.

В 1887 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба. 7 апреля 1887 года получил старшинство в чине штабс-капитана. В 1887 году состоял при Московском военном округе, затем с 26 ноября 1887 года по 30 августа 1893 года был старшим адъютантом штаба Гренадерского корпуса. В капитаны был произведён со старшинством с 9 апреля 1889 года. С 25 сентября 1891 года по 2 октября 1892 года отбывал цензовое командование во 2-м гренадерском Ростовском полку, в должности командира роты. 30 августа 1893 года получил старшинство в чине подполковника. С 30 августа 1893 года по 13 февраля 1897 года был штаб-офицером для поручений при командующем Омским военным округом, а с 12 февраля 1897 года по 2 апреля 1898 года занимал ту же должность при штабе Казанского военного округа. В 1897 году «за отличие» был произведён в полковники со старшинством с 13 апреля 1897 года. Со 2 апреля 1898 года по 29 мая 1903 года занимал должность штаб-офицера при управлении 58-й пехотной резервной бригады, во время нахождения в должности, в мае — сентябре 1898 года отбывал цензовое командование в Лаишевском резервном батальоне, в должности командира батальона, С 10 мая по 10 июля 1903 года был прикомандирован к артиллерии. С 29 мая 1903 года по 7 июля 1906 года занимал должность командира 95-го пехотного Красноярского полка. В 1906 году «за отличие» был произведён в генерал-майоры со старшинством с 7 июля 1906 года. С 7 июля 1906 года находился в должности командира 2-й бригады 22-й пехотной дивизии, затем с 20 сентября 1908 года по 27 сентября 1914 года был начальником 1-го армейского корпуса.

В августе 1914 года принимал участие в Восточно-Прусской операции. 27 сентября 1914 года был произведён в генерал-лейтенанты и уволен по состоянию здоровья. Осуществлял попечительство над детьми офицеров 1-го армейского корпуса. Скончался до 1917 года.

Состоял в браке с Софьей Константиновной, и по состоянию на 1911 год имел шестерых детей.

Награды 
Сергей Петрович Ловцов был пожалован следующими наградами:
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1904);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1900);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1895);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1892)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (6 января 1909);
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1888).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Общественные деятели Российской империи